Weather Wunderground é um site da internet, com abrangência mundial, de previsão do tempo, e citado como fonte em trabalhos científicos, mantendo um bom nível de acertos.

Mantém histórico e gráficos comparativos desde o ano de 1996, e é considerado um dos sites de previsão do tempo mais acurados.

Sites
Climatologia